A 4.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 18 de maio a 21 de maio de 1950 com um percurso de 860 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Genebra.

 
O vencedor foi o francês Edouard Fachleitner, cobrindo a prova a uma velocidade média de 35,2 km/h.

Etapas

Classificações 
 
Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats
 

1950
1950 na Suíça
1950 no ciclismo